Горо:

 Горо — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Феррара.
 Горо — хутор в Галанчожском районе Чеченской республики.
 Горо — персонаж серии компьютерных игр Mortal Kombat.
 Горо (фильм, 1979) — японский художественный фильм 1979 года режиссёра Сигэюки Яманэ.
 Горо, Режиналь (род. 1987) — гаитянский футболист.
Горо Акэти — персонаж компьютерной игры Persona 5.
Горо — персонаж оперы "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини.